

Geografia

Francia 
 Dizy – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Dizy-le-Gros – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)

Svizzera 
 Dizy – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)